Dies ist eine Liste der größten Unternehmen in Afghanistan.

Belege 

Afghanistan
Unternehmen (Afghanistan)